Le bilan par saison de La Berrichonne de Châteauroux est le bilan des saisons sportives du club de football professionnel français basé à Châteauroux.

Bilan saison par saison

1916-1946 : De la création à la Seconde guerre mondiale

1946-1970 : Progression vers l'élite amateur

1970-1985 : Découverte du professionnalisme

1985-1991 : Chute jusqu'en quatrième division et remontée

depuis 1991 : Deuxième division

Bilan de l'équipe réserve

Légende

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Football en France

Liens externes 
 Site officiel de La Berrichonne de Châteauroux
 Historique du Championnat de France D2
 Historique de la Coupe de la Ligue

La Berrichonne de Châteauroux
Châteauroux